Reiman ist der Familienname folgender Personen:

 István Reiman (1927–2012), ungarischer Mathematiker
 Leonid Dododschonowitsch Reiman (* 1957), russischer Politiker
 Martin I. Reiman (* 1953), US-amerikanischer Mathematiker
 Michal Reiman (1930–2023), tschechischer Historiker und Politologe, Augenzeuge des Prager Frühlings
 Pavel Reiman (1902–1976), tschechischer Germanist, Redakteur, Literaturhistoriker und Schriftsteller
 Villem Reiman (1861–1917), estnischer Geistlicher und Kulturhistoriker

Siehe auch:
 Kulturhaus Reiman in Linz
 Satz von Reiman, Lehrsatz aus dem mathematischen Teilgebiet der Kombinatorik
 Reimann
 Ryman